Eschenbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Eschenbach in der Oberpfalz, Stadt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eschenbach (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Eschenbach LU, Gemeinde im Amt Hochdorf, Kanton Luzern
 Eschenbach SG, Gemeinde im Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Deutschordenskommende Eschenbach, eine Niederlassung der Ballei Franken des Deutschen Ordens im späteren Obereschenbach und heutigen Wolframs-Eschenbach 
Gemeindeteile:
 Wolframs-Eschenbach, Hauptort der Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern, bis 1917 Obereschenbach 
 Eschenbach (Eltmann), Ortsteil der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eschenbach (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eschenbach (Netphen), Ortsteil der Gemeinde Netphen, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Eschenbach (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Eschenbach (Ritten), Ortsteil von Unterinn am Ritten, Südtirol
 Eschenbach (Schöneck), Ortsteil der Stadt Schöneck, Vogtlandkreis, Sachsen

Gewässer:
 Eschenbach (Berggraben), rechter Zufluss des Nebenarms Berggraben der Selbitz bei Linden, Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Eschenbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main) zwischen dessen Dorf Bieberbach und Sonneberg, Landkreis Coburg, Bayern
 Eschenbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen am Ostrand des Stadtgebietes von Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eschenbach (Delme), linker Zufluss der Delme bei Prinzhöfte, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Eschenbach (Ehrenbach), rechter Zufluss des Ehrenbachs vor Kirchehrenbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Eschenbach (Eisack), rechter Zufluss des Eisack vor Bozen, Südtirol
 Eschenbach (Emmer), linker Zufluss der Emmer im zentralen Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Eschenbach (Erms), linker Zufluss der Erms an der Papierfabrik von Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg 
 Eschenbach (Fischbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Fischbachs bis Keuerstadt, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eschenbach (Hirschauer Mühlbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Hirschauer Mühlbachs (zum Ehenbach) in Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Eschenbach (Krumm), rechter Zufluss der Krumm bei Eschenbäche, Stadt Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Eschenbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs im Premer Lechsee bei Küchele, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eschenbach, Oberlaufname des Steinbachs (zum Lech) bis vor Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eschenbach (Truppach), zuletzt auch Seitenbach, rechter Oberlauf der Truppach bis vor Obernsees, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eschenbach (Wern), rechter Zufluss der Wern nach Schnackenwerth, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Eschenbach (Wünschtalbach), rechter Zufluss des Wünschtalbachs (zur Eyach, zum Neckar) vor Pfeffingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Eschenbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn gegenüber Adelsdorf, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Eschenbach ist der Name folgender Familien:
 Eschenbach (Adelsgeschlecht), freiherrliches Adelsgeschlecht des Schweizer Mittellandes im Hochmittelalter 

Eschenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Eschenbach (1904–1993), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Bernhard Eschenbach (1767–1852), deutscher Instrumentenbauer
 Bernhard Eschenbach (Filmeditor) (* 20. Jahrhundert), deutscher Filmeditor

 Christoph Eschenbach (* 1940), deutscher Pianist und Dirigent
 Eberhard Eschenbach (1913–1964), deutscher Jurist, Kriminalpolizist und SS-Führer
 Eva Eschenbach (1908–1990), deutsche Opernsängerin und Schauspielerin
 Hieronymus Eschenbach (1764–1797), deutscher Mathematiker und Übersetzer

 Klaus Eschenbach (* 1917), deutscher General
 Margit Eschenbach (* 1948), deutsche Filmemacherin, Hochschullehrerin und Fotografin
 Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), österreichische Schriftstellerin
 Martin Maria Eschenbach (* 1977), deutscher Schauspieler
 Moritz von Ebner-Eschenbach (1815–1898), Feldmarschalleutnant
 Olga Eschenbach, Pseudonym von Johanna Hering (1821–1884), deutsche Jugendschriftstellerin 
 Rolf Eschenbach (* 1931), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Eschenbach (1883–1936), deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Wolfram von Eschenbach (verm. 1160–1220), deutscher Ritter und Dichter

Eschenbach, Weiteres:
 Eschenbach Optik, ein Hersteller von optischen Produkten
 Eschenbach (Band), eine deutsche Rockband
 Eschenbach Porzellan Group – Neue Porzellanfabrik Triptis
 (9909) Eschenbach, Asteroid

Siehe auch:
 Eschebach
 Eschelbach
 Öschenbach
 Windischeschenbach
 Wolframs-Eschenbach